Jinghu ist der Name:

 eines Stadtbezirkes der chinesischen Stadt Wuhu, siehe Jinghu (Wuhu)
 eines Straßenviertels im gleichnamigen Stadtbezirk, siehe Jinghu (Jinghu)
 eines Straßenviertels im Stadtbezirk Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jinghu (Ningjiang)
 der Jinghu PDL, siehe: Schnellfahrstrecke Peking–Shanghai
 des Jinghu Expressway, siehe: Autobahn Peking-Shanghai